Amerikai Egyesült Államok
West River (Maryland)
West River (Wyoming)